Добродол може да се односи на:

 Добродол (Ириг), насеље у општини Ириг у Сремском округу (Србија)
 Добродол (језеро), језеро у истоименом насељу
 Добродол (Загреб), насеље у Загребу